Înger și demon se poate referi la:

 Înger și demon, poezie de Mihai Eminescu
 Înger și demon (film din 1987)
 Înger și demon (film din 2001)

Vezi și
 Îngeri și demoni, roman de Dan Brown
 Îngeri și demoni (film) din 2009